Адам Крэкнелл (; ) — канадский хоккеист, нападающий.

Карьера

Юношеская 
Крэкнелл начинал свою карьеру в клубе Западной хоккейной лиге «Кутеней Айс». В сезоне 2004/05 выиграл регулярный чемпионат с этим клубом.

Профессиональная 
За всю карьеру в НХЛ сменил несколько клубов, но так и не смог в них закрепиться, отправляясь в фарм-клубы. 1 июля 2018 года, как свободный агент, заключил однолетний контракт на сумму 650 000 долларов с клубом «Торонто Мейпл Лифс». 10 декабря 2018 года был обменян в «Анахайм Дакс». Всего по состоянию на июнь 2019 года сыграл в НХЛ 210 матчей, набрав 43 (21+22) очка.

4 июля 2019 года подписал однолетний контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

10 сентября 2020 года подписал однолетний контракт с клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Выступал за сборную Канады на Кубке Шпенглера 2018/19.

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Канады
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Кутеней Айс»
Игроки «Омаха Ак-Сар-Бен Найтс»
Игроки «Куод-Сити Флэймз»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Эсбьерг»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Игроки «Тусон Роудраннерс»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»